Chisholm kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Chisholm (Maine)
Chisholm (Minnesota)
Chisholm (Canberra)
McLendon-Chisholm